Need for Speed: Most Wanted, trkaća videoigra iz 2005. godine
Need for Speed: Most Wanted, trkaća videoigra iz 2012. godine